Newcastle-under-Lyme bezeichnet:

 Newcastle-under-Lyme, eine Stadt in England
 Newcastle-under-Lyme (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Newcastle-under-Lyme Rural District, einen ehemaligen britischen Verwaltungsbezirk
 Borough of Newcastle-under-Lyme, einen britischen Verwaltungsbezirk